Metodă se poate referi la:

 Metoda științifică, 
 în general o bază mentală pentru cercetare sau acționare planificată sau felul și modul de desfășurare, vezi planificare, tehnologie
 în farmacologie metoda de a obține un extract concentrat, metoda distilării fracționate
 în chimie obținerea metalului din minereu
 Software: un procedeu utilizat la scrierea de sofware (planificare și dezvoltare), vezi Metodă (Software)
 în matematică:
Metoda celor mai mici pătrate
Metoda coardei
Metoda tangentei

Vezi și 
Metoda Charmat 
Metoda MEBO 
Metoda calendarului (în contracepție) 
Metoda comunicativa 
Metoda economiei politice 
Metoda fonetică latină a limbii Shanghaiene 
Metoda monografică 
Metode numerice 
Metodă axiomatică
Metodă științifică